Nowe Mosty peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne:
 Nowe Mosty, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Nowe Mosty, un village de la voïvodie de Lublin